FAE steht als Abkürzung für:
 Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, siehe Fachinformatiker
 Fetaler Alkoholeffekt, siehe Fetales Alkoholsyndrom
 Field Application Engineer, englisch für Servicetechniker
 Flughafen Vágar auf den Faröern nach dem IATA-Flughafencode
 Follikel-assoziiertes Epithelgewebe
 Frei, aber einsam, eine Notenfolge, die Johannes Brahms und andere in ihre Stücke einbauten
 Fuel-Air Explosive, englisch für Aerosolbombe
 Fuerzas Aliadas en España, spanisch wörtlich für , als Kfz-Kennzeichen des spanischen NATO-Hauptquartiers
 Funkalarmempfänger, eine andere Bezeichnung für Funkmeldeempfänger bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Fae steht für:
 Fae (Süd-Amanatun), Dorf im indonesischen Distrikt Süd-Amanatun in Westtimor

Fae, ein englischer Name, steht für:
 Stephanie Fae Beauclair, bekannt als Baby Fae, Xenotransplantations-Empfängerin

FAE